Die Ordina Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 13. bis 18. Juni 2005 statt.

Im Einzel gewann Klára Koukalová gegen Lucie Šafářová mit 3:6, 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Anabel Medina Garrigues / Dinara Safina mit 6:4, 2:6 und 7:611 gegen Iveta Benešová / Nuria Llagostera Vives.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch